Personen namens Beckurts sind

 Heinrich Beckurts (1855–1929), deutscher Chemiker
 Karl Beckurts (1894–1952), deutscher Kaufmann und Generaldirektor der Gustloffwerke
 Karl Heinz Beckurts (1930–1986), deutscher Physiker und Manager

Einrichtungen mit Namen Beckurts sind

Karl Heinz Beckurts-Stiftung in München, vergibt Karl Heinz Beckurts-Preis